Самаки Иджума Уокер (; род. 25 февраля 1976, Колумбус, штат Огайо) — американский баскетболист, игравший на позиции Тяжелого форварда. Уокер играл за Луисвиллский университет и был задрафтован под 9 номером командой «Даллас Маверикс», где играл до 1999 года. Уокер продолжил играть в НБА за «Сан-Антонио Спёрс» (1999—2001), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2001—2003), «Майами Хит» (2003—2004), «Вашингтон Уизардс» (2004—2005) и «Индиана Пэйсерс» (2005—2006). После этого Самаки сыграл в различных международных и низших лигах.

Биография 
Уокер родился в Колумбусе (штат Огайо). Он был младшим из семи детей. Учился в Высшей школе Истмор и Высшей школе Уайтхолл-Иорлинг.

При росте 206 см он был выбран девятым командой «Даллас Маверикс» на Драфте НБА 1996 года из Луисвилля. Уокер стал самым молодым баскетболистом в истории «Маверикс», который появился на игре регулярного сезона. Максимальные свои результаты за «Даллас» он показал в сезоне 1997/98 набрав 8,9 очков и 7,4 подборов за игру. Летом 1999 года Уокер подписал контракт с действующим чемпионом «Сан-Антонио Спёрс». Он играл два года в команде в качестве резерва.

«Лос-Анджелес Лейкерс» 
Летом 2001 года Уокер был подписан в качестве свободного агента двукратными чемпионами «Лос-Анджелес Лейкерс», которые нуждались в Тяжелом форварде после ухода ветерана Хораса Гранта. Уокер начинал в 63 из 69 игр, в среднем набирая 6,7 очка за игру и 7,0 подборов за сезон, и заменил суперзвезду Шакила О’Нил, когда тот был травмирован. Высший результат сезона показал в рождественской игре против «Филадельфия Севенти Сиксерс», набрав 18 очков и 10 подборов. 19 февраля 2002 года Уокер вошёл в список травмированных из-за растяжения локтя.

Уокер начинал игру только в 5 матчах «Лейкерс» из 19 плей-офф, а связка форвардов с Робертом Орри помогла команде дойти до финала НБА. В 4-ой игре Финала Западной конференции 26 мая 2002 года, Уокер реализовал трёхочковый бросок в конце первого тайма; к тому времени «Сакраменто Кингз» выигрывал «Лейкерс» со счётом 65-51. Хоть выстрел Самаки засчитали, телевизионные повторы показали, что Уокер выпустил мяч после того как время истекло. Лейкерс выиграли игру со счётом 100-99 за счёт броска с сиреной Роберта Орри, что позволило команде из Лос-Анджелеса сравнять счёт в серии (2—2). В итоге «Лейкерс» выиграл серию в семи матчах и вышел в финал. Бросок Уокера повлияло на решение НБА о рассмотрении мгновенного повтора в следующем сезоне .

«Лейкерс» вышли в финал НБА, и там победили «Нью-Джерси Нетс» в 4 играх. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл в третий раз подряд чемпионат, а Уокер получил свой первый и единственный чемпионский перстень. В следующем году Уокер стартовал в 39 из 67 игр; «Лейкерс» вышел плей-офф, но проиграл «Сан-Антонио Спёрс» в полуфинале конференции.

Дальнейшая карьера 
Уокер перешёл в «Индиана Пэйсерс» в 2005 году, чтобы заменять травмированных игроков. Он в среднем набирал 5,3 очка и 4,7 подбора в ходе своего 10-летнего пребывания в НБА.

После того, как «Пэйсерс» отпустила его в январе 2006 года Уокер сыграл в четырёх матчах за клуб из ПБЛ «УНИКС», набирая в среднем 7,0 очка и 4,3 подбора за игру.

В 2007 году Уокер присоединился к сирийскому «Аль-Джалаа» после подписания контракта с «Милуоки Бакс» в сентябре того же года. Самаки помог клубу стать Чемпионом Сирии в 2008 году.

В 2009 году Уокер подписал контракт с китайским клубом «Шаньдун Лайонс». Позже он играл за корейский клуб «Сеул Найтс».

В январе 2010 года Уокер ушёл из «Найтс», имея показатели за игру: 14,1 очков и 8,9 подборов. В октябре 2010 года он снова подписал контракт «Аль-Джалаа».

Личная жизнь 
По Суахили Самаки означает «рыба» или «иджума» («красивая река»). Уокер имеет двух детей: сына Дабаджи и дочь Сакима. После того как умер его семнадцатилетний племянник Деандре Хиллман от остановки сердца в 2001 году, Самаки присоединился к некоммерческой организации Start-A-Heart, которая обеспечивает автоматическими наружными дефибрилляторами в школах и других общественных учреждениях. Он провел сезон 2006-07 формируя некоммерческий Фонд Жизненного Выбора, целью которого является сохранить молодых внутри Лос-Анджелеса от беды.

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт
 Био на сайте Аль-Джалаа 

Баскетболисты США
Игроки «Луисвилл Кардиналс» (баскетбол)
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Хекмех»
Игроки «Шаньдун Хироус»
Игроки БК «Сеул СК Найтс»